Појам Леополд V Аустријски може да се односи на:

 Леополд V, војвода Аустрије, војвода Аустрије и Штајерске
 Леополд V, надвојвода Аустрије,